José Olímpio Silveira Moraes (Itu, 11 de dezembro de 1956)., mais conhecido como José Olímpio é um político brasileiro, ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus Filiado ao União Brasil (UNIÃO), sendo ex-deputado federal por São Paulo em seu segundo mandato, e eleito vereador para a cidade de São Paulo nas eleições municipais de 2020.

Desempenho em eleições

Ligações externas 
Página na Câmara dos Deputados

Naturais de Itu
Neopentecostais do Brasil
Membros da Igreja Mundial do Poder de Deus
Vereadores da cidade de São Paulo
Deputados federais do Brasil por São Paulo
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Membros do Progressistas
Membros do Democratas (Brasil)
Membros do União Brasil
Membros do Partido Liberal (2006)